Schlacht bei Soissons bezeichnet folgende militärische Auseinandersetzungen:
 Schlacht bei Soissons (486), Sieg der Franken unter Chlodwig I. über das gallorömische Restreich des Syagrius

 Schlacht bei Soissons (718), Sieg der Austrier unter Karl Martell über die Neustrier unter Chilperich II. und Raganfrid sowie Aquitanier unter Eudo von Aquitanien
 Schlacht bei Soissons (923), Sieg von Robert I über Karl den Einfältigen
 Belagerung von Soissons (1814), Belagerung Soissons durch General Friedrich von Bülow und Baron Ferdinand von Wintzingerode während der Napoleonischen Kriege
 Belagerung von Soissons (1870), Belagerung Soissons durch Großherzog Friedrich Franz II. von Mecklenburg im Deutsch-Französischen Krieg
 Schlacht von Soissons (1915), Schlacht zwischen deutschen und französischen Truppen im Ersten Weltkrieg (8. bis 15. Januar)
 Schlacht von Soissons (1918), Schlacht zwischen deutschen und französischen sowie US-amerikanischen Truppen im Ersten Weltkrieg (18. bis 22. Juli) im Rahmen der französischen Gegenoffensive nach der Zweiten Schlacht an der Marne